Quebrantapiedra, quebranta piedra o quebrantapiedras puede referirse a:

 el nombre común de la planta Herniaria glabra; 
 el nombre común de la planta Herniaria cinerea;
 el nombre común de la planta Paronychia argentea;
 el nombre común de la planta Saxifraga granulata;
 el nombre común de la planta Saxifraga erioblasta;
 el nombre común de la planta Saxifraga longifolia;
 el nombre común de la planta Pimpinella saxifraga.